La nazionale di pallacanestro turca Under-18, è una selezione giovanile della nazionale turca di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità turca di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1968 - 4°
1970 - 11°
1972 - 11°
1974 - 13°
1976 - 9°

1978 - 8°
1980 - 9°
1984 - 8°
1988 - 7°
1990 - 9°

1994 - 9°
1996 - 5°
1998 - 11°
2002 - 5°
2004 -  2°

2005 -  2°
2006 - 4°
2007 - 8°
2008 - 9°
2009 -  3°

2010 - 9°
2011 -  3°
2012 - 9°
2013 -  1°
2014 -  1°

2015 -  2°
2016 - 12°

Collegamenti esterni 
 

Turchia
Under 18